Гори Касаґі
Касаґі (Кіото)
 Касаґі — японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Унрю»